Thurman (Iowa), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Allen Granberry Thurman (1813-1895), lid van het Huis van Afgevaardigden (Verenigde Staten)
 Robert Thurman (1941), Amerikaans tibetoloog
 Uma Thurman (1970), Amerikaans filmactrice

 Fictief figuur
 Jay Thurman, personage uit de televisieserie Beverly Hills, 90210